Dominic McLuskey e Patrick Ogier erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jenson Bascome e Gavin Manders hanno battuto in finale 7–5, 6–4 Naim Azhar e David Thomas.

Incontri primo turno

Tabellone

Note 
 

Tennis agli Island Games 2011